Göynücek (district), een district van de Turkse provincie Amasya
Göynücek (stad), de hoofdplaats van het district